Anderson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Township (Arkansas)
 Anderson Township (Illinois)
 Anderson Township (Madison County, Indiana)
 Anderson Township (Perry County, Indiana)
 Anderson Township (Rush County, Indiana)
 Anderson Township (Warrick County, Indiana)
 Anderson Township (Iowa)
 Anderson Township (Missouri)
 Anderson Township (Phelps County, Nebraska)
 Anderson Township (Thurston County, Nebraska)
 Anderson Township (North Dakota)
 Anderson Township (Ohio)
 Anderson Township (South Dakota)